Heure en espagnol ;
 La hora est une danse traditionnelle
 Hora est une déesse de la mythologie romaine
 Hora est une ville de Mykonos, île des Cyclades grecques

Titres 

 , hebdomadaire portoricain.
 Hora Decubitus (l'heure de se coucher, en latin) standard de jazz post-bop de 1964, du jazzman américain Charles Mingus

Voir aussi